Jurata – osada w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Jastarnia
 Jurata – przystanek kolejowy w Juracie
 Jurata – imię
 Jurata – imię litewskiej bogini Bałtyku